Влади́мир Ви́кторович Шипи́лов (5 декабря 1972, Тихорецк, Краснодарский край) — советский и российский футболист, играл на позиции полузащитника.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1990 году в майкопской «Дружбе», которая выступала во второй лиге, в дебютный сезон за клуб провёл 2 матча. После распада СССР «Дружба» стартовала в первой лиге, а уже в первом Кубке России дошла до полуфинала, где уступила будущим обладателям кубка «Торпедо» Москва, а сам Шипилов вышел в основном составе на полуфинальный матч и на 61-й минуте был заменён Артуром Вардумяном. С 1997 по 1998 год выступал за ставропольское «Динамо» в первой лиге. Его звали несколько клубов высшего дивизиона в частности «Уралан», но в 1999 году он откликнулся на приглашение Евгения Кучеревского и перешёл в тульский «Арсенал». Далее играл в «Кристалле» Смоленск и «Кубани» Краснодар. С 2002 по 2005 год попеременно играл в «Тереке» Грозный и «Соколе» Саратов. В 2006 году играл за «Волгарь-Газпром» Астрахань. В 2007 году перешёл в новороссийский «Черноморец», в первом же сезоне по итогам интернет-голосования, проведённого клубом болельщиков «Синий туман», а также по мнению читателей газеты «Наш Новороссийск» был признан лучшим игроком команды. В 2009 году перебрался в казахстанский «Кайсар» Кызылорда, за который дебютировал в первом же матче национального чемпионата против «Ордабасы».

Достижения

Командные 
  «Дружба»
Полуфиналист Кубка России: (1)
 1992/93

  «Терек»
Обладатель Кубка России: (1)
 2003/04

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Кайсар»